Про́рвич () — белорусская фамилия. Известные носители:
 Прорвич, Бронислав Федотович (род. 1930) — советский кларнетист.
 Прорвич, София Фёдоровна — православная белорусская писательница.
 Прорвич, Мария — артистка балета.

Примечания